Wolfsbrunnenbach, Wolfsbrunnbach und Wolfsbrunnenbächle sind Gewässernamen:

 Wolfsbrunnenbach (Heftenbach), rechter Zufluss des Heftenbachs (zum Röthenbach, zur Kinzig) gegenüber Heftenbach, Ortsteil Rötenberg, Gemeinde Aichhalden, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg 
 Wolfsbrunnenbach (Lein), rechter Zufluss der Lein (zum Neckar) gegenüber der Unteren Mühle oder Freudenmühle, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Wolfsbrunnbach, westlicher Zufluss des Neusiedler Sees bei Donnerskirchen, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Wolfsbrunnenbächle, linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) vor Oberkutterau, Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wolfsbrunnen
 Wolfsbach